68-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 6 по 14 декабря 1997 года в Чиангмае (Таиланд).

Общий медальный зачёт

По медалям за сумму

По всем медалям

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Декабрь 1997 года
1997 год в Таиланде
Международные спортивные соревнования в Чиангмае
Чемпионаты мира в Таиланде
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Таиланде